A21 kan avse

A 21 – ett attackflygplan från SAAB

Motorvägar
 A21 (motorväg, Belgien)
 A21 (motorväg, Italien)
 A21 (motorväg, Portugal)
 A21 (motorväg, Tyskland)